Turja – wieś w Estonii, w prowincji Sarema
 Turja – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim
 Turja – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Turja – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim
 Turja – wieś na Ukrainie, w obwodzie sumskim
 Turja – rzeka w Rosji, w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym – Jugrze, dopływ Jatrii
 Turja – rzeka w Rosji, w obwodzie swierdłowskim, dopływ Sośwy
 Turja – rzeka na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, dopływ Użu